Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Medibank International Sydney 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Januar 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierdraw Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Sydney